De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1994 werd in het weekend van 5 en 6 maart 1994 gehouden in het Sportcentrum De Uithof in Den Haag. Kampioenen werden Annamarie Thomas en Ids Postma.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1994
Langebaanschaatsen in 1994
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen in Zuid-Holland